Zirkonium, een scheikundig element
 Zijner Majesteits, in Nederlandse scheepsnamen
 .zr, het voormalige achtervoegsel van domeinnamen in Zaïre
 Zr. afkorting voor Zuster, vrouwelijke katholieken religieuzen.